Elisabeta de Wittelsbach sau Elisabeta von Wittelsbach, se poate referi la:

 Elisabeta a Bavariei, regină a Germaniei (1227–1273), soția regelui Conrad I a Siciliei
 Elisabeta von Wittelsbach (1306–1330), prima soție a lui Otto, Duce al Austriei
 Elisabeta von Wittelsbach (1443–1484), soția lui Ernest, Elector al Saxoniei
 Elisabeta Ludovika a Bavariei (1801–1873), fiica lui Maximilian I al Bavariei

Elisabeta de Wittelsbach se mai poate referi la:
 Isabeau de Bavaria (original numită Elisabeta) (1370–1435), soția lui Carol al VI-lea al Franței 
 Elisabeta de Bavaria (Elisabeta "Sisi" Amalie Eugenie, 1837–1898), împărăteasă a Austriei
 Prințesa Elisabeta Maria de Bavaria (1874-1957), fiica Prințului Leopold al Bavariei
 Elisabeta de Bavaria (1876–1965), regină a Belgiei ca soție a regelui Albert I al Belgiei